Montbrison, Loire
 Montbrison-sur-Lez